Соревнования по конькобежному спорту проводятся на зимних Азиатских играх начиная с 1986 года для мужчин и женщин.

Виды соревнований

Призёры соревнований

Мужчины

100 метров

500 метров

1000 метров

1500 метров

5000 метров

10000 метров

Масс-старт

Командная гонка

Женщины

100 метров

500 метров

1000 метров

1500 метров

3000 метров

5000 метров

Масс-старт

Командная гонка

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международный союз конькобежцев (International Skating Union, ISU)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета